Plaats in Indonesië
 Tanjung Botung (Barumun), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Botung (Simangambat), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Botung (Sosa), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra